Firefly může být:

 anglický výraz pro světlušku nebo svatojánskou mušku
 Firefly (seriál), americký sci-fi seriál z let 2002–2003
 Firefly (album), album britské rockové skupiny Uriah Heep
 „Firefly“ (píseň), píseň kyperské zpěvačky Christiny Metaxy
 „Fireflies“, píseň z alba Ocean Eyes formace Owl City
 Fairey Firefly, britský stíhací letoun
 Sherman Firefly, britský tank